Іоанн X (860—928) — сто двадцять третій папа Римський
 Іоанн X ( 1955) — патріарх Антіохійський
 Іоанн X Каматир ( 1206) — патріарх Константинопольський